Лас Ненас има више значења:

 Лас Ненас (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Ненас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику